Калимуллин — татарская фамилия; женская форма мужской фамилии .
 Калимуллина, Магсума Садриевна (1913—1969) — советская работница сельского хозяйства, животновод, Герой Социалистического Труда.